

Astronomia
 2391 Tomita – asteroide della fascia principale

Persone
 Daisuke Tomita –  calciatore giapponese
 Hiroyuki Tomita –  ginnasta giapponese
 Isao Tomita –  musicista giapponese
 Kazuo Tomita –  nuotatore giapponese
 Koichiro Tomita –  astronomo giapponese
 Shingo Tomita –  calciatore giapponese
 Sukehiro Tomita –  sceneggiatore giapponese
 Takeji Tomita –  artista marziale giapponese
 Tamlyn Tomita –  attrice giapponese
 Tsunejirō Tomita –  judoka giapponese
 Tsuneo Tomita –  scrittore giapponese